El término Testigo hace referencia a varios artículos:

Persona
 Un testigo o persona que contempla un acontecimiento.

Deporte
 Un testigo empleado en deporte.

Historieta
 El Testigo, alias de Gambito, personaje de ficción de Marvel.
Testigo de cargo (historieta) de Mortadelo y Filemón.

Cine
 El testigo, documental colombiano 2019.
 El testigo (A tanu), película húngara de 1969.
 El testigo, película belga de 1969.
Falso testigo, thriller de 1987 dirigido por Curtis Hanson.
La sombra del testigo, thriller dirigido en 1987 por Ridley Scott.
Testigo accidental, película estadounidense de 1990.
Testigo de cargo (película) dirigida por Billy Wilder en 1957.
Testigo para un crimen, película argentina dirigida por Emilio Vieyra.

Geología y geomorfología
 Testigo de hielo, muestra cilíndrica que se extrae en una perforación para su estudio estratigráfico y morfológico.
Cerro testigo u otero es un cerro aislado en una zona llana. Se trata de un relieve residual esculpido por la erosión.

Literatura
A buen juez, mejor testigo, leyenda de versos octosílabos de José Zorrilla.
El testigo mudo, novela policíaca de la escritora británica Agatha Christie , publicado en 1937.
El único testigo, decimoséptima novela de la serie Aprendiz de Jedi , basada en el universo de Star Wars.
Testigo de cargo (obra de teatro) escrita por la novelista Agatha Christie.
Testigo de cargo y otras historias, libro de relatos.

Derecho
Testigo de cargo (jurídico), persona natural que emite un testimonio en contra de un imputado.
Testigo de fe, concepto jurídico.

Además
Isla Testigo Grande en las Antillas Menores.
 Testigo, miembro de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová.
 Testigos de aviso, indicadores que advierten del funcionamiento de un sistema o de una avería